Kama kan henvise til flere artikler:
 Kama (flod) – en flod i Rusland.
 Kama (hinduisme) – en hinduistisk gud.
 Kama (distrikt) – et distrikt i Afghanistan.
 Kama (Fukuoka) – en by i Japan.
 Kama (mad) – estonisk mad.